

Patronyme 

 Alphonse Bellier (1886-1980), commissaire-priseur français ;
 Catherine Bellier (1614-1689), maîtresse supposée du roi de France Louis XIV ;
 Christine Bellier, comédienne québécoise ;
 Eugène Bellier de La Chavignerie (1819-1888), entomologiste français ;
 Émile Bellier de La Chavignerie (1821-1871), historien de l’art français ;
 Joseph Bellier (1854-1936), homme politique français ;
 Marc Bellier, acteur québécois.

Autres 
 Bellier et Auvray, dictionnaire des artistes de l’école française.
 Bellier automobiles, constructeur français de voitures sans permis.